Мушкино — название населённых пунктов в России:

 Мушкино — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Мушкино — село в Чаинском районе Томской области.
 Прежнее название села Пойковский